Davisov pokal 1985 je bil štiriinsedemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 4.-6. oktober

Ameriški del

Vzhodni del

Evropski del

Cona A

Cona B

1985 v športu
1985